Тлахомулко де Зуњига има више значења:

 Општина Тлахомулко де Зуњига (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тлахомулко де Зуњига (Тлахомулко де Зуњига, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику